Нивское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Нивское сельское поселение — входит в Павлоградский район Омской области
 Нивское сельское поселение — входит в Краснохолмский район Тверской области